Existen dos testamentos del rey Luis XVI de Francia:

 El testamento político, en el que expresa sus ideales y últimas voluntades (véase testamento político de Luis XVI).

 El testamento «moral», de un carácter más íntimo y familiar (véase Testamento familiar de Luis XVI).

Testamentos y últimas voluntades por persona